Villaverde steht für:

 Villaverde, Ort auf den Philippinen

Orte in Spanien:

in Andalusien:
 Villaverde del Río

in Asturien:
 Villaverde (Allande)
 Villaverde (Amieva)
 Villaverde (Belmonte de Miranda)
 Villaverde (Cangas de Onís)
 Villaverde (Gijón)
 Villaverde (Oviedo)
 Villaverde (Tornón)
 Villaverde la Marina

im Baskenland:
 Villaverde

in Galicien:
 Villaverde (Órdenes)

auf den Kanaren:
 Villaverde (Fuerteventura)

in Kantabrien:
 Valle de Villaverde
 Villaverde (Soba)
 Villaverde (Vega de Liébana)
 Villaverde de Hito
 Villaverde de Pontones

in Kastilien-La Mancha:
 Villaverde del Ducado
 Villaverde de Guadalimar
 Villaverde y Pasaconsol

in Kastilien-León:
 Villaverde (Ávila)
 Villaverde de la Abadía
 Villaverde de Abajo
 Villaverde de Arcayos
 Villaverde de Arriba
 Villaverde de los Cestos
 Villaverde de la Chiquita
 Villaverde de la Cuerna
 Villaverde de Íscar
 Villaverde de Guareña
 Villaverde de Medina
 Villaverde-Mogina
 Villaverde del Monte
 Villaverde del Monte (Soria) 
 Villaverde de Montejo
 Villaverde de Omaña
 Villaverde de la Peña
 Villaverde-Peñahorada
 Villaverde de Sandoval

in La Rioja:
 Villaverde de Rioja

in Madrid:
 Villaverde (Madrid)

Villaverde ist Familienname folgender Personen:
 Cirilo Villaverde (1812–1894), kubanischer Dichter, Journalist und Freiheitskämpfer
 Hugo Villaverde (* 1957), argentinischer Fußballspieler 
 José Fernández-Villaverde (1902–1988), spanischer Diplomat
 Ramón Villaverde (1930–1986), uruguayischer Fußballspieler
 Teresa Villaverde (* 1966), portugiesische Filmregisseurin
 Xavier Villaverde (* 1958), spanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Eisenbahnunfall von Villaverde in Villaverde, Madrid